Edificis:
 Metropolitan Opera, teatre d'òpera de Nova York
 Metropolitan Museum of Art, museu d'art de Nova York
 Transport: Metropolitan Line, línia de ferrocarril del Metro de Londres
 Cinema:
 Metropolitan (pel·lícula de 1935), dirigida per Richard Boleslawski
 Metropolitan (pel·lícula de 1990), dirigida per Whit Stillman